Deutschbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Deutschbach (Gemeinde Rabenstein), Ortschaft in der Marktgemeinde Rabenstein an der Pielach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Deutschbach, deutscher Name der Gemeinde Valea Sasului, Kreis Alba, Rumänien

Gewässer:
 Deutschbach (Leimbach), linker Zufluss des Leimbachs (linker Oberlauf des Hagenbachs, zur Altmühl) vor der Leimbachsmühle, Gemeinde Buch am Wald, Landkreis Ansbach, Bayern
 Deutschbach (Pielach), rechter Zufluss der Pielach nach Rabenstein an der Pielach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Deutschwaldbach